Blend (englisch „Mischung“) steht für:

 Blend (Whisky), Mischung verschiedener Whiskys
 Blend (Mineralöl), gemischte Mineralölprodukte
 ein Mischwort, siehe Portmanteauwort
 .blend, Dateiendung eines 3D-Vektorgrafik-Dateiformats, siehe Blender (Software)

Komposita:
 Dry-Blend, Gemisch eines Kunststoff-Pulvers mit Hilfsstoffen
 Polymerblend, Mischungen mehrerer Polymere

Siehe auch:
 Blended
 Microsoft Blend